Tarade ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Tarade (1640–1722), französischer Ingenieur
 Théodore-Jean Tarade (1731–1788), französischer Violinist und Komponist